150. saroški cikel za sončeve mrke se zgodi na luninem padnem vozlu ter se ponovi na vsakih 18 let in 11 dni. Ta saros vsebuje 71 mrkov. Vsi mrki v tem sarosu se zgodijo na luninem padnem vozlu.
Ta sončev saros je povezan s 143. luninim sarosom.

Senčni mrki
Senčni mrki (kolobarjasti, popolni in hibridni) se lahko naprej razdelijo v: 1) središčne (dve meji), 2) središčne (ena meja) ali 3) nesrediščne (ena meja). Statistična porazdelitev teh razredov v 150. saroškem ciklu je navedena v sledeči tabeli.

Mrki

Sklici
 http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsaros/SEsaros150.html

Zunanje povezave
Saros cycle 150 - Information and visualization

Sončevi sarosi